Суперкубок Туреччини з футболу 2021 — 48-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 січня 2022 року між чемпіоном і володарем кубка Туреччини клубом «Бешикташ» та фіналістом кубка Туреччини клубом «Антальяспор».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  

2021
Туреччина
Січень 2022
2022 у турецькому спорті